

Бранковці () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Велико-Тирново.
 Бранковці () — село в Видинській області. Входить до складу общини Грамада.